Ирина — женское имя.

Носительницы, известные по имени 
 Святые с именем Ирина;
 Ирина Македонская
 Ирина (византийская императрица);
 Ирина (супруга Иоанна II Комнина), до крещения Пирошка, в монашестве Ксения;
 Ирина — дочь Исаака II Ангела;
 Ирина — княгиня, шведская принцесса Ингегерда, жена Ярослава Мудрого, в иночестве — Анна. Почитается в православии, как святая Анна Новгородская;
 Ирина Михайловна — царица Болгарии;
 Ирина Кантакузина — дочь Дмитрия I, деспота Мореи;
 Ирина — жена князя Константина Святославича;
 Ирина — жена царя Фёдора Иоанновича.
 «Ирина» — акат Черноморского флота Российской империи, участник войны с Францией 1798—1800 годов.

См. также 

 (14) Ирена — астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.
 Иринка
 Ириновка
 Rhododendron 'Irina' — сорт рододендронов.